James Ferguson eller Fergusson kan avse:

* James Ferguson (amerikansk astronom) (1797–1867)
 James Ferguson (antropolog), amerikansk antropolog
 James Fergusson (arkeolog) (1808–1886), skotsk arkeolog och skriftställare
 James Fergusson (politiker) (1832–1907), brittisk politiker
 James Ferguson (skotsk astronom) (1710–1776)
 James E. Ferguson (1871–1944), amerikansk politiker, guvernör i Texas 
James Ferguson-Lees, naturvetare

Se även 

 James Fergusson